Arnheim bezeichnet folgende

Orte in den Niederlanden:
 Arnheim

in den Vereinigten Staaten:
 Arnheim (Michigan), im Baraga County
 Arnheim (Ohio), im Brown County

Personen:
 Clara Arnheim (1865–1942), deutsche Malerin
 Edith Arnheim (1884–1964), schwedische Tennisspielerin
 Fischel Arnheim (1812–1864), deutscher Politiker und Jurist
 Fritz Arnheim (1866–1922), deutscher Historiker
 Gus Arnheim (1897–1955), US-amerikanischer Pianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader des Swing und der Populären Musik
 Hedwig Dülberg-Arnheim (1894–1944), deutsche Künstlerin
 Heymann Arnheim (1796–1869), jüdischer Theologe und Pädagoge
 Rudolf Arnheim (1904–2007), deutsch-US-amerikanischer Medienwissenschaftler und Kunstpsychologe
 Simon Joel Arnheim (1802/4–1875), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Valy Arnheim (geb. Valentin Appel; 1883–1950), deutsch-baltischer Schauspieler und Regisseur

Sonstiges:
 Arnhemland, Region in Australien
 Arnhem-Sprachen, Sprachfamilie der australischen Sprachen
 Arnheim (Adelsgeschlecht), (früher auch Arnum, Arnhem), regionales Adelsgeschlecht im Raum Bückeburg im 13. und 14. Jahrhundert auf Hus Aren 

Siehe auch:
 Die Brücke von Arnheim
 Die Brücke von Arnheim (Film)
 Arnhem-Höhle, die längste Höhle Namibias